België nam deel aan de Paralympische Zomerspelen 1980 in Arnhem, Nederland.

Medailleoverzicht

Atletiek

Basketbal

Boogschieten

Gewichtheffen

Goalball

Schermen

Schietsport

Tafeltennis

Zwemmen 

1 vermoedelijk is Fr. Procatus dezelfde persoon als Fr. Brocatus.

Land op de Paralympische Zomerspelen 1980
1980